Die Saison 2015/16 der Oberliga Baden-Württemberg war die 38. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der erste Spieltag begann mit fünf Begegnungen am 8. August 2015.

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Südwest
Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest war der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite konnte sich in einer Relegation qualifizieren. 
 Abstieg in die Verbandsligen
Die letzten drei Klubs stiegen in die Verbandsligen ab. Abhängig vom Abstieg aus der Regionalliga Südwest konnten bis zu sechs Klubs absteigen. Gibt es keine Regionalliga-Absteiger aus Baden-Württemberg und setzte sich gleichzeitig der Zweite in der Aufstiegsrelegation durch, verringerte sich die Anzahl der Direktabsteiger auf zwei Mannschaften.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2015/16 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2014/15:
 FC Nöttingen
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2014/15:
 SGV Freiberg
 TSG Balingen
 SSV Ulm 1846
 Karlsruher SC II
 FV Ravensburg
 FSV Hollenbach
 SSV Reutlingen 05
 Kehler FV
 SC Pfullendorf
 FC Germania Friedrichstal
 Stuttgarter Kickers II
 Freiburger FC
 FC 08 Villingen
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Baden 2014/15:
 SV Sandhausen II
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südbaden 2014/15:
 SV Oberachern
 der Aufsteiger aus der Verbandsliga Württemberg 2014/15:
 FSV 08 Bissingen
 der Gewinner der Aufstiegsspiele der Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg:
 1. CfR Pforzheim

Die zweite Mannschaft des VfR Aalen qualifizierte sich mit dem 13. Tabellenplatz ursprünglich sportlich für die Saison 2015/16, wurde aber aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb abgemeldet.

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 

Den letzten Aufstiegsplatz spielen die drei Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg aus. Dabei treffen zunächst der südbadische und badische Vizemeister in zwei Partien aufeinander, ehe der Sieger des Duells in zwei Spielen gegen den Vizemeister der Verbandsliga Württemberg den vierten Aufsteiger in die Oberliga ermittelt.

|}

|}

Stadien

Einzelnachweise 

2015
Oberliga Baden-Wurttemberg 2015/16